Diese Liste der Abgeordneten zum Oberösterreichischen Landtag (XIII. Wahlperiode) listet alle Abgeordneten zum Oberösterreichischen Landtag in der XIII. Wahlperiode auf. Die Wahlperiode reichte vom 2. Juli 1925 bis zum 29. Jänner 1931. Nach der Landtagswahl 1925 entfielen auf die Einheitsliste aus Christlichsoziale Partei (CS), Großdeutscher Partei (GD) und Landbund (LB) auf 44 von 60 Mandaten. Dabei erreichten die Christlichsozialen 34 Mandate, die Großdeutsche Partei 6 Mandate und der Landbund 4 Mandate. Die Sozialdemokratische Partei (SD) kam auf 12 Mandate. Der Landtag wählte nach der Angelobung die Landesregierung Hauser VI, die 1927 von der Landesregierung Schlegel I abgelöst wurde.

Funktionen

Landtagsabgeordnete

Literatur 
 Harry Slapnicka: Oberösterreich – Die politische Führungsschicht. 1918 bis 1938 (= Beiträge zur Zeitgeschichte Oberösterreichs. 3). Oberösterreichischer Landesverlag, Linz 1976, ISBN 3-85214-163-X.

Weblinks 
 Land Oberösterreich Biografien aller Landespolitiker von 1861 bis heute

Liste 13
25, Oberosterreich